Мустафа́ Кабе́нович Абдурахма́н Озтю́рк (; 24 ноября 1954, Стамбул — 15 марта 1995, Алма-Ата) — казахстанский семикратный чемпион мира по тхэквондо, обладатель 7-го дана, международный тренер по тхэквондо, основатель высшей школы тхэквондо, основатель турецкой и казахстанской школ тхэквондо, актёр.

Биография 
Происходит из семьи казахских переселенцев, покинувших Казахстан в первой половине XX века из-за прихода советской власти. Происходит из рода Байжигит племени Найман Среднего жуза.

С 1975 года по 1980-й учился в Международном Университете Политики г. Тайбэй, в Тайване и получил высшее образование — журналист-международник.

Переехав работать в Германию, в город Мюнхен он открывает там свою школу — школу Мустафы по таэквондо. Такая же школа действует и в г. Стамбуле.

Деятельность в кино 
В Турции снимался в нескольких кинофильмах.

Работа в Казахстане 
С 1990 г. по 1995 год жил и работал в Казахстане. В 1992 году получил гражданство Казахстана.

1991 г. Создание Федерации таэквондо в РК, основателем которой является Мустафа Озтюрк.

1993 г. Включение казахстанской федерации тхэквондо во Всемирную Федерацию WTF.

1995 г. На 7-м чемпионате мира среди военнослужащих спортсмены Казахстана впервые заняли второе командное место после Республики Корея, завоевав серебряную, две бронзовые медали.

Достижения школы Мустафы 
 1998 г. Азиатские игры в Бангкоке — две бронзовые медали.
 1999 г. Создание в КазАСТ кафедры тхэквондо.
 1999 г. Чемпионат мира в Канаде — бронзовая золотая
 2000 г. Создание в КазАСТ факультета единоборств и боевых искусств и лаборатории тхэквондо.
 медаль на Фестивале тхэквондо (Ханмадан) в Корее
 2000 г. Чемпионат Азии — бронзовая медаль.
 Чемпионат мира среди юниоров в Ирландии — серебряная медаль.
 Ханмаданг 2000 года в Корее — золотая медаль.
 2001 г. Создание в Республике Казахстан Национальной показательной команды по таэквондо (WTF) на основе студенческой сборной ФЕиБИ КазАСТ.

Память о Мустафе 

Именем Мустафы Озтюрка названы улицы во многих городах Казахстана (например, в Алма-Ате). В селе Бесағаш Талгарского района Алматинской области установлен памятник. В Казахстане прошли несколько турниров, посвящённых памяти Мустафы Озтюрка. Ряд школ таэквондо в Казахстане носят имя Мустафы Озтюрка. Также центр таэквондо, созданный Мустафой Озтюрком в городе Алматы, и который носит его имя, регулярно проводит мероприятия по популяризации тхэквондо.

Фильмы 
 1991 — «Съезди сын, в аул», на казахском «Барып қайт, балам ауылға» (документальный)(Казахтелефильм) — режиссёр Калила Умаров
 2021 — «Отыздан асып барамын» — режиссёр Қуаныш Бейсеков

Примечания

Ссылки 
 Казахстанская Правда
 Турецкая федерация таэквондо
 Всемирная Федерация Таэквондо 
 Корейская Федерация Таэквондо
 «Мустафа Озтюрк», Несиб Жунисбаев, изд-во Атамура. Алматы, 1997 г.

Тхэквондисты Казахстана
Мастера боевых искусств
Тхэквондисты Турции
Тренеры Турции
Тренеры по тхэквондо